Percovich o Pércovich puede hacer referencia a:

Personas 
 Luis Pércovich Roca (1931-), químico farmacéutico y político peruano.
 Margarita Percovich (1941-), política uruguaya.
 Mariana Percovich (1963-), dramaturga, docente y directora de teatro uruguaya.

Personas con apellidos similares 
 Dejan Petković (1972-), exfutbolista y entrenador serbio.